

Comuni 
 Castelvecchio Calvisio – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Castelvecchio di Rocca Barbena – comune italiano in provincia di Savona
 Castelvecchio Subequo – comune italiano in provincia dell'Aquila

Frazioni 
 Castelvecchio – frazione Capannori in provincia di Lucca
 Castelvecchio – frazione Firenzuola in provincia di Firenze
 Castelvecchio – frazione Massa Martana in provincia di Perugia
 Castelvecchio – l'unica frazione di Monte Porzio in provincia di Pesaro e Urbino
 Castelvecchio – frazione di Narni in provincia di Terni
 Castelvecchio – collina di Oneglia in provincia di Imperia, la parte più antica della città
 Castelvecchio – frazione di Pescia in provincia di Pistoia
 Castelvecchio – frazione di Preci in provincia di Perugia
 Castelvecchio – frazione di Prignano sulla Secchia in provincia di Modena
 Castelvecchio – frazione di Sante Marie in provincia dell'Aquila
 Castelvecchio – frazione di Umbertide in provincia di Perugia
 Castelvecchio – frazione di Valdagno in provincia di Vicenza
 Castelvecchio Pascoli – frazione di Barga in provincia di Lucca

Altro 
 Castelvecchio, fortezza di Verona che ospita il Museo civico di Castelvecchio
 Castelvecchio, fortezza di Padova 
 Castelvecchio, nucleo originario e zona di Siena
 Castelvecchio, borgo oggi ridotto allo stato di rudere nel comune di San Gimignano in provincia di Siena
 Castelvecchio, primo nucleo fortificato di Carpi in provincia di Modena ancora presente in piazzale Re Astolfo
 Castelvecchio, primo nucleo fortificato di Castel Goffredo in provincia di Mantova, ancora presente nei vicoli e nelle costruzioni della città
 Castelvecchio (Croazia), borgo tra Traù e Spalato, in croato Kaštel Sućurac nel comune di Castelli
 Castelvecchio, antichi ruderi del castello nei pressi di Siusi in Alto Adige
 Castelvecchio, rovine del castello di Piozzano in provincia di Piacenza
 Castelvecchio, area naturale protetta in provincia di Siena
 Castelvecchio sull'Arno a Lastra a Signa nella città metropolitana di Firenze
 castello (oggi privato) presso Borgata Testona di Moncalieri (Torino)
 Castelvecchio , antico castello oggi in rovina a Montalenghe (Torino)
 Castelvecchio – meteorite